Het ATP-toernooi van Newport 2016 (met de officiële naam Hall of Fame Championships 2016) werd van 11 tot en met 17 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Het enkelspel werd gewonnen door de Kroaat Ivo Karlović. Hij versloeg in de finale de Luxemburger Gilles Müller met 6-7(2), 7-6(5) en 7-6(12). het dubbelspel werd gewonnen door Samuel Groth en Chris Guccione. Zij versloegen in de finale Jonathan Marray en Adil Shamasdin met 6-4 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Newport
ATP-toernooi van Newport